La Coppa di Israele 1987-1988 è la 28ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1987-1988

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1987
Pallacanestro nel 1988
Coppa di Israele di pallacanestro maschile